Тулпа́р (, , , ) — крилатий (або летючий) кінь в кипчацькій (башкирській, казахській і татарській) міфологіях. Відповідає Пегасу в давньогрецькій міфології.

В даний час слово зустрічається у назвах безлічі організацій і фірм, зображення — на ​​емблемах. Наприклад, тулпар поміщений на гербі Республіки Казахстан.

 «Тулпар» — одна із станцій Алматинського метрополітену
 «Толпар» — хокейний клуб з міста Уфа (Росія)
 «Тулпар» — бойова машина піхоти турецької армії
 Тулпар — село, Мактааральський район, Південно-Казахстанська область (Казахстан)

Див. також
Летючий кінь

Джерела 
 Статья «Тулпар» в Энциклопедии Башкортостана
 А. Илимбетова. Культ коня у башкир

Міфічні коні